René Grandjean (1872 – ...) – calciatore francese
 René Grandjean (1884-1963) – aviatore francese